Generation X:

 Generation X — британская рок-группа, образованная в Лондоне, Англия.
 Generation X — дебютный студийный альбом британской панк-группы Generation X.

См. также 
 Поколение Икс
 D-Generation X —  группировка в рестлинге.